Allan Water kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Allan Water (vattendrag i Kanada), Ontario,

Storbritannien 

 Allan Water, Skottland, vattendrag,